Жура — топоним

 Жура — река в России, левый приток Чулыма (бассейн Оби).
 Жура — село в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской республики.